«Die Aktion» () — немецкий литературный журнал, издававшийся в 1911—1932 годах публицистом Францем Пфемфертом. Вместе с «Der Sturm» журнал был одним из двух главных изданий немецких и австрийских экспрессионистов. Отличался «левой» политической направленностью.

История издания 
Ещё в 1904 году будущий основатель «Die Aktion» Пфемферт сотрудничал в анархистском журнале «Der Kampf», где и познакомился с многими прогрессивными художниками и писателями, а также радикально настроенными оппозиционными публицистами. Что интересно, вместе с ним в «Der Kampf» работал и основатель второго из известнейших экспрессионистских журналов («Der Sturm») Герварт Вальден. Основной костяк будущих авторов сложился несколько позже, во время работы Пфемферта в других радикальных берлинских изданиях.

Первый номер собственного журнала Пфемферт выпустил 20 февраля 1911 года. Сначала он выходил еженедельно, затем (с 1919 года) — дважды в месяц, а с 1926 года — и вовсе нерегулярно. Благодаря связям с писателем Куртом Хиллером, Пфемферт смог заполучить для своего журнала ведущих авторов экспрессионистского «Нового клуба», так что вскоре издание стало настоящим рупором новой немецкой литературы. Он не платил авторам гонораров, однако способствовал знакомству издателей с их произведениями, что зачастую заканчивалось появлением книг. Регулярно выходили специальные выпуски: памяти погибшего поэта Георга Гейма (1912), поэтический спецвыпуск (1913), целые номера авангардной графики (1914) и т. д.

С 1914 года журнал стал политизироваться. Пфемферт пытался с его помощью оказывать влияние на политику СДПГ, в которой хотел видеть больше революционных левых и анархистов. Также печатная трибуна предоставлялась учёным (например, в «Die Aktion» печатался австрийский психолог Отто Гросс).

Перед самым началом Первой мировой войны журнал был конфискован у его владельца из-за нескольких политических публикаций, а с началом боевых действий усилилась цензура. Чтобы избежать полного запрета издания, Пфемферт согласился печатать только литературные произведения. Однако и здесь путём отбора стихов и рассказов он смог выстроить пацифистскую и антивоенную идеологию журнала. Зачастую он намеренно печатал спецвыпуски со стихами поэтов из государств, вражеских Германии в войне.

После войны экспрессионизм уже перестал удовлетворять издателя журнала. Он полностью переключился на политику, печатая статьи в поддержку русской революции, а также произведения Ленина и других большевиков. Какое время журнал даже был официальным органом Коммунистической партии Германии. Когда революция в Германии провалилась, «Die Aktion» потерял бо́льшую часть своих читателей. К тому же инфляция сильно ударила по финансам издателя, так что c 1926 года журнал печатался всё реже и реже. Тексты для экономии бумаги набирались очень мелким шрифтом. В 1930—1932 годах, выходило уже всего 1-2 номера в год.

В 1981 году выпуск «Die Aktion» был возобновлён Лутцем Шуленбургом и гамбургским издательством «Nautilus». Всего вышло 220 номеров. Последний выпуск (сентябрь 2013 года) был отредактирован Ханной Миттельштадт и посвящен Шуленбургу, который умер несколькими месяцами ранее.

Авторы журнала (1911—1932) 
Художники
 Александр Архипенко
 Эрнст Людвиг Кирхнер
 Альфред Кубин
 Франц Марк
 Анри Матисс
 Людвиг Майднер
 Макс Оппенгеймер
 Пабло Пикассо
 Эгон Шиле
Литераторы
 Джеймс Бро
 Хуго Балль
 Иоганнес Бехер
 Макс Брод
 Франц Верфель
 Георг Гейм
 Макс Геррманн-Найссе
 Якоб ван Годдис
 Иван Голль
 Теодор Дойблер
 Андре Жид
 Вильгельм Клемм
 Эльза Ласкер-Шюлер
 Генрих Манн
 Эрнст Толлер
 Курт Хиллер
 Карл Цукмайер
 Эрнст Штадлер
 Карл Эйнштейн
 Альберт Эренштейн
Политики
 Михаил Бакунин
 Надежда Крупская
 Владимир Ленин
 Анатолий Луначарский
 Роза Люксембург
 Лев Троцкий

Литература 
 
 
 
 «Die Aktion.» Reprint der Zeitschrift 1911—1932, alle Ausgaben in 15 Bänden. Mit Einführung und Kommentar von Paul Raabe. Kraus, Millwood, New York, 1983; Photomech. Nachdruck der ersten vier Jahrgänge bereits 1961 bei Cotta, Stuttgart. Mit Einführung, Zeugnissen, drei Verzeichnissen (1. der Mitarbeiter und 2. der Rezensionen und behandelten Personen sowie 3. zum Verlag Die Aktion und seinen Veranstaltungen und Veröffentlichungen)
 Die Aktion 1911—1918. Wochenschrift für Politik Literatur und Kunst. Herausgegeben von Franz Pfemfert. Eine Auswahl von Thomas Rietzschel. Aufbau, Berlin und Weimar 1986, sowie DuMont, Köln 1987, ISBN 3-7701-2137-6
 Franz Pfemfert: Ich setze diese Zeitschrift wider diese Zeit. Hrsgg. von Wolfgang Haug, Darmstadt und Neuwied 1985
 Franz Pfemfert. Zur Erinnerung an einen revolutionären Intellektuellen. In: Lutz Schulenburg (Hrsg.): Die Aktion, Heft 209 vom August 2004. Edition Nautilus, Hamburg ISSN 0516-340X
 Franz Pfemfert: Erinnerungen und Abrechnungen. Texte und Briefe. Hrsgg. von Lisbeth Exner und Herbert Kapfer. Belleville, München 1999
 Ursula W. Baumeister: «Die Aktion» 1911—1932. Publizistische Opposition und literarischer Aktivismus der Zeitschrift im restriktiven Kontext. Erlangen & Jena 1996
 Lothar Peter: Literarische Intelligenz und Klassenkampf. «Die Aktion» 1911—1932. Köln 1972
 Paul Raabe: «Ich schneide die Zeit aus.» Expressionismus und Politik in Franz Pfemferts «Aktion» 1911-18. München 1964
 Julijana Ranc: Alexandra Ramm-Pfemfert. Ein Gegenleben. Edition Nautilus, Hamburg 2004
 Petra Jenny Vock: Kritikwürdige Lyrik aus dem Kriege, dokumentarisch vielleicht wichtig. Die Gedichte des «Aktions»-Lyrikers Alfred Vagts aus dem Ersten Weltkrieg. Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft XLIII, 2004, S. 231—266

См. также 
 Экспрессионизм (литература)
 Сумерки человечества
 Der Sturm

Ссылки 
 Оливер Пфольман о журнале «Die Aktion» на сайте Марбургского университета
 Журнал на сайте издательства «Nautilus» 

A
A
A
A
A
Немецкий экспрессионизм